Karl David Karlsson, född 24 april 1981 i Eskilstuna Klosters församling i Södermanlands län, är en svensk före detta bandyspelare. Han representerade Villa Lidköping BK mellan 2010 och 2019 innan han avslutade spelarkarriären. Han är son till bandyspelaren Thomas Karlsson.

David Karlsson lämnade Eskilstuna BS för Vetlanda BK som junior och spelade både junior- och seniorbandy under sina tre säsonger i Vetlanda. 2002 lämnade han Vetlanda för Hammarby och blev direkt en av Hammarbys bästa målskyttar.

Mellan 2004-05 och 2007-08 så gjorde han 4 raka VM för svenska bandylandslaget. 

2004-05 vann hann skytteligan för första gången.

2005-06 vann David Karlsson återigen skytteligan.

2006-07 spelade han för Uralsky Trubnik och gjorde det så bra att ryska storklubben Zorkij värvade honom på ett ettårskontrakt. På grund av för lite speltid blev tiden i Zorkij kortvarig och han lämnade laget tillsammans med sin landsman Andreas Eskhult och flyttade tillbaks till Hammarby

Efter att ha varit med på flera av Hammarbys finalförluster fick David Karlsson vara med om att vinna Hammarbys första SM-guld 2009-10

Det blev det sista han gjorde i klubben då han efter säsongen valde Villa Lidköping. 

25 mars 2012 var han med om ännu en finalförlust när Villa förlorade mot Sandviken med 6-5.. Samma säsong vann han skytteligan för tredje gången.

2012-13 slog han Mikael Arvidssons klubbrekord på 57 mål under en säsong när han sköt 65 stycken och vann skytteligan i elitserien för fjärde gången. Han valde också att skriva på ett nytt kontrakt på 3 år för Villa Lidköping

2015-16 slog han Jonas Claessons målrekord i bandyns högsta serie när "Davva" i grundseriens sista match gjorde sitt 772:a elitseriemål. Därmed blev han tidernas främsta målskytt i svensk bandy.

2016 valdes han till Årets herrspelare i svensk bandy.

2019 vann han SM-guld med Villa Lidköping, klubbens första genom tiderna, och annonserade kort därefter att han avslutar karriären.

Med sina 936 mål i Sveriges högsta serie (771 i grundserien och 165 i slutspel) är han den bästa målskytten genom tiderna i Sveriges högsta serie. (28 februari 2021)

Källor

Svenska bandyspelare
Spelare i Villa Lidköping BK
Idrottare från Eskilstuna
Födda 1981
Levande personer
Män